Ojos de Cristo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Allium neapolitanum; o
 el nombre común de la planta Tolpis barbata.